Filip 1. (også Philip 1., Philipp 1., Philippe I, Felipe 1., Filippo 1. og Philippos 1.) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Filip 1. (omkr. 600 f.Kr.), konge af Makedonien
 Filip 1. Filadelfos (? – efter 83 f.Kr.), konge af Seleukideriget
 Philippus Arabs (ca. 204–249), romersk kejser 244–249
 Filip 1. (1052–1108), konge af Frankrig 1060–1108
 Filip 4. af Frankrig (1268–1314), konge af Navarra som Filip 1. 1284–1305
 Filip 1., greve af Nassau-Weilburg 1371–1429 og Nassau-Saarbrücken 1381–1429
 Filip 1. den Smukke (1478–1506), konge af Kastilien i 1506
 Filip 1. (1504–1567), landgreve af Hessen 1509–1567
 Filip 1. (1515–1560), hertug af Pommern 1532–1560
 Filip 2. af Spanien (1527–1598), konge af Portugal som Filip 1. 1581–1598
 Filip 1. (1601–1681), greve af Schaumburg-Lippe 1640–1681
 Filip 1. (1640–1701), hertug af Orláns 1661–1701
 Filip 1. (1720–1765), hertug af Parma 1748–1765

Se også 
 Filip (navn)
 Filip 2.
 Filip 3.